Цыбин — русская фамилия; имеет женскую форму Цыбина.

Известные носители 
 Цыбин, Андрей Владимирович (род. 1959) — хозяйственный деятель Москвы.
 
 Цыбин, Виталий Иванович (род. 1947) — советский футболист; судья, тренер.
 
 Цыбин, Дмитрий Владимирович (род. 1986) — российский хоккеист.
 
 Цыбин, Павел Владимирович (1905—1992) — советский авиаконструктор.

Топоним 
 Цыбин — река в Гайнском районе Пермского края (Россия).

См. также 
 Цыба
 Цыпин